Fedrigotti ist der Familienname folgender Personen:

 Antony Fedrigotti (* 1956), italienischer Taekwondo-Trainer im Meistergrad
 Wilhelm von Bossi-Fedrigotti (1823–1905), österreichischer Jurist, Politiker und Landeshauptmann von Tirol